Anton Pavlovics Csehov, orosz író
 Mihail Alekszandrovics Csehov, orosz színész, rendező, antropozófus 
 Olga Leonardovna Knipper-Csehova, orosz szovjet színésznő
 Csehov, város Oroszországban, a Moszkvai terület Csehovi járásának székhelye
 Csehov, falu Oroszországban, a Szahalini terület Holmszki járásában